Дымбовица — топоним:

 Дымбовица — река в Румынии.
 Дымбовица — румынский жудец.